17-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2005/06 — турнир среди 16 клубов Высшей лиги.

Чемпионом впервые стал «Сиони» (Болниси), опередивший на 5 очков серебряного призёра — столичную «ВИТ Джорджию». Третье место заняло тбилисское «Динамо».

Участники 

По итогам чемпионата Грузии-2005/06 Высшую лигу покинули:
 «Динамо-Сухуми» — 15-е место (18 очков),
 «Спартак» — 16-е место (15 очков),
 «Цхинвали» — из-за финансовых проблем,
 «Колхети-1913» — из-за финансовых проблем.

Итоговая таблица

Стыковые матчи 
 14 мая. «Тбилиси» —  — 4:1
 15 мая. «Цхинвали» — «Гагра» Тбилиси — 2:1, д.в.

«Тбилиси» и «Цхинвали» сохранили место в высшей лиге, однако «Цхинвали» в следующем чемпионате участия не принял. В чемпионате сезона-2006/07 приняло участие 14 клубов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2005/2006
Грузия
Грузия
2005 год в Грузии
Спорт в Грузии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006